Очин-Плещеев — составная фамилия, имеет женскую форму Очина-Плещеева.
 
 Очин-Плещеев, Никита Иванович (ум. после 1593) — русский военный и государственный деятель, окольничий и воевода.
 Очин-Плещеев, Пётр Григорьевич — стольник и воевода, упоминается с 1625 года.
 Очин-Плещеев, Фёдор Григорьевич (ум. после 1553) — русский воевода.